Horvátország
Osojnik falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Osojnik falu Vrbovsko községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

 Szlovénia
Osojnik falu Semić községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Osojnik falu Železniki községben, Gorenjska régióban